Misconceptions é uma série da televisão americana produzida pela The WB Television Network entre os anos de 2005 e 2006 que nunca foi ao ar. O elenco contava com a presença de Jane Leeves e French Stewart. Foram encomendados seis episódios na época de seu anúncio. A sitcom não foi incluída na programação da The CW, e é muito improvável que os episódios já produzidos sejam exibidos algum dia.

Elenco/personagens 
 Jane Leeves como Amanda Watson
 French Stewart como Horace
 Adam Rothenberg como Eddie Caprio

Lista de episódios 
 1x01 "Got To Get You Out Of My Life"
 1x02 "Dial E For Eddie"
 1x03 "Family Outing"
 1x04 "Bad Guy's Day Off"
 1x05 "Amanda Gone Wild"
 1x06 "The Courtship of Eddie's Daughter"

Sitcoms dos Estados Unidos
Séries do WB
Séries de televisão de comédia dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia da década de 2000
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2005
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2006
Programas de televisão em língua inglesa